Здание Азовско-Донского коммерческого банка — наименование бывших зданий Азовско-Донского коммерческого банка в различных городах Российской империи:
 Здание Азовско-Донского банка (Грозный)
 Здание Азовско-Донского коммерческого банка (Владикавказ).
 Здание Азовско-Донского коммерческого банка (Москва).
 Здание Азовско-Донского коммерческого банка (Саратов).
 Здание Азовско-Донского коммерческого банка (Симферополь).
 Здание Азовско-Донского банка (Ставрополь)
 Здание Азовско-Донского коммерческого банка — отделение бывшего банка в Таганроге.